Grünow ist der Name von:

 Grünow (bei Prenzlau), Gemeinde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Grünow (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Grünow (Schwedt/Oder), Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Grünau
 Grunow